Georgsburg steht für
Georgsburg, ein an der Saale liegender Ortsteil der Gemeinde Könnern
 Nelbener Grund und Georgsburg, Naturschutzgebiet daselbst
KZ-Außenlager Hamburg-Hammerbrook
Georgsburg, 1906–18 dt. Name von Zamorze, Ort in der Gmina Pniewy, Wojewodschaft Großpolen
Georgsburg, deutscher Name von Jurbarkas, Litauen
Siehe auch:
Georgenburg
Georgsberg
Georgischlössl
 Castelo de São Jorge 
 Fort São Jorge da Mina